Ступино — топоним в России.

Архангельская область 
 Ступино — деревня в Холмогорском районе.

Астраханская область 
 Ступино — село в Черноярском районе.

Владимирская область 
 Ступино — деревня в Камешковском районе.

Вологодская область 
 Ступино — деревня в Абакановском сельском поселении Череповецкого района.
 Ступино — деревня в Ягницком сельском поселении Череповецкого района.

Воронежская область 
 Ступино — хутор в Павловском районе.
 Ступино — село в Рамонском районе.

Ивановская область 
 Ступино — деревня в Савинском районе.
 Ступино — деревня в Фурмановском районе.

Калужская область 
 Ступино — деревня в Медынском районе.

Костромская область 
 Ступино — деревня в Галичском районе.
 Ступино — деревня в Мантуровском районе.

Липецкая область 
 Ступино — деревня в Данковском районе.

Московская область 
 Ступино — город, административный центр Ступинского района.
 Городское поселение Ступино — муниципальное образование в Ступинском районе.
 Ступино — железнодорожная станция в городе Ступино.
 Ступино — деревня в Дмитровском районе.
 Ступино — деревня в городском округе Домодедово.
 Ступино — деревня в Наро-Фоминском районе.

Нижегородская область 
 Ступино — деревня в Чкаловском районе.

Псковская область 
 Ступино — деревня в Великолукском районе.
 Ступино — деревня в Куньинском районе.
 Ступино — деревня в Новоржевском районе.
 Ступино — деревня в Опочецком районе.
 Ступино — деревня в Островском районе.
 Ступино — деревня в Печорском районе.

Тверская область 
 Ступино — деревня в Зубцовском районе.
 Ступино — деревня в Ржевском районе.
 Ступино — деревня в Селижаровском районе.

Тульская область 
 Ступино — деревня в Алексинском районе.
 Ступино — село в муниципальном образовании город Ефремов.

Челябинская область 
 Ступино — деревня в Чебаркульском районе.

Ярославская область 
 Ступино — деревня в Большесельском районе.
 Ступино — деревня в Мышкинском районе.

См. также 
 Ступино-Каширская агломерация